CLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coolah (Australia)
 CLH – codice vettore ICAO di Lufthansa CityLine
 clh – codice ISO 639-3 della lingua chilisso